Каракалпак:

 Каракалпаки — тюркский народ (кыпчакская подгруппа, родственны казахам и ногайцам).

Казахстан 
 Каракалпак — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Каракалпак — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Каракалпак — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Узбекистан 
 Каракалпак — село в Андижанском районе Андижанской области.